Oison bezeichnet 

 eine französische Gemeinde im Département Loiret, siehe Oison
 im Französischen eine kleine Gans oder auch ein Schwanenküken (L'oison)
 ein Flüsschen in der Normandie, L'Oison
 einen Grafen von Vendôme, Fulko das Gänschen († 1066) (fr. Foulques l'Oison), (siehe auch Haus Monceaux)
 eine Unterart des Thunfisches, L'Oison